Узовница је насеље у Србији у општини Љубовија у Мачванском округу које се налази на реци Дрини, на граници са Босном и Херцеговином. Према попису из 2011. било је 797 становника.

Овде је рођен енигмата и економиста Бранко Полић (1942-2010).

Демографија 
У насељу Узовница живи 704 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 38,8 година (38,4 код мушкараца и 39,3 код жена). У насељу има 322 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,84.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Љубовији
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији